Baksan – miasto w Rosji
 Baksan – rzeka w Rosji
 Baksan – lodowiec w Rosji